Aleidus Aalderink (1945), Nederlands politicus
 Henk Aalderink (1949-2015), Nederlands politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam